Чемпионат Бельгии по футболу 2010/2011 — является 108-м сезоном в первом дивизионе Бельгии по футболу.

Чемпионат стартовал 30 июля 2010 года матчем «Стандард»—«Зюлте-Варегем» — 1:1 и завершился 17-го мая 2011 года.
Чемпионский титул защищал «Андерлехт». В 3-й раз в своей истории чемпионом Бельгии стал «Генк», который опередил занявший 2-е место «Стандард»

Второй раз для выявления чемпиона был использован мини-турнир плей-офф. Также в этом турнире были определены клубы для участия в еврокубках на следующий сезон. Клуб выбывающий из высшего дивизиона определён в матче между командами занявшими 15-е и 16-е место.

Изменения в чемпионате по сравнению с прошлым сезоном 
В чемпионате 2010/11 участвует 16 команд, 14 клубов участвовали в прошлом чемпионате.

Клубы, вышедшие в Первый дивизион сезона 2010/2011 
 «Льерс» — 1-ое место во Втором дивизионе Бельгии сезона 2009/10.
 «Эйпен» — победитель междивизинного плей-офф сезона 2009/10.

Клубы, покинувшие Первый дивизион сезона 2009/2010 
 «Мускрон» снялся по ходу прошлого сезона из-за финансовых проблем.
 «Руселаре» занял 15-е место в сезоне 2009/10 и, проиграв в матчах междивизинного плей-офф, вылетел во второй дивизион.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты 

 Источник: int.soccerway.comЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Чемпионский плей-офф

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф Лиги Европы

Группа A

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финал плей-офф Лиги Европы 
Победители групп плей-офф Лиги Европы играют между собой два матча — дома и на выезде. Победить сыграет с командой, занявшей 4-е место в Чемпионском плей-офф, так называется Тест-матч. Если по сумме двух матчей будет ничья, то применяется правило выездного гола. В случае равенства во втором матче будет назначено дополнительно время и, если понадобится, серия пенальти.

Тест-Матч Лиги Европы 
В мачте за право участвовать во втором квалификационном раунде Лига Европы 2011/2012 должна была сыграть команда занявшая 4-е место в чемпионском плей-офф («Брюгге») и победитель плей-офф Лиги Европы («Вестерло»). В финале кубка Бельгии «Стандард» выиграл у другого участника тест-матча — «Вестерло». Но так как «Стандард» уже квалифицировался в Лигу Чемпионов, то «Вестерло» и «Брюгге» автоматически квалифицировались во второй и третий раунд Лиги Европы соответственно.

Плей-офф за место в Первом дивизионе 
Команды занявшие в регулярном первенстве 15-е и 16-е места встречаются между собой в плей-офф за право остаться на следующий сезон в первом дивизионе. Плей-офф состоит из 5 матчей, причём команда занявшая 15-е место уже имеет три очка.

Результаты

Бомбардиры 

Источник: www.sporza.be

Ссылки 
 Статистика на int.soccerway.com

 

Чемпионат Бельгии по футболу
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2010 году
Спорт в Бельгии в 2011 году